2 miejscowości w Polsce: 
 Wojkowice – miasto w woj. śląskim, w pow. będzińskim
 Wojkowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Żórawina

1 miejscowość w Czechach:
 Vojkovice – wieś gminna w kraju morawsko-śląskim

1 miejscowość na Ukrainie:
 Wojkowice – wieś w rejonie mościskim

Zobacz też 
 Wojkowice Kościelne

Linki zewnętrzne